Cobertura (futebol)

Cobertura (confeitaria)
Cobertura (finanças)
Cobertura (moradia)
Cobertura (topologia)
Cobertura policial
Cobertura (animal), monta reprodutiva de cavalos, e cães de raça.

Ou ainda:
Telhado - "cobertura" de uma construção

Veja também
Coberto

Desambiguação